La Xemeneia de la Cooperativa Obrera Mataronina és una obra de Mataró (Maresme) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
La xemeneia del vapor que formava part del conjunt fabril de l'antiga Cooperativa Obrera Mataronina, situada al carrer Cooperativa. Es tracta d'una construcció tronco-cilíndrica d'obra de fàbrica amb presència d'argolles de ferro que la reforcen. La xemeneia s'entrega a terra mitjançant una base poligonal.

Història 
La Cooperativa Obrera Mataronina inaugurà la nova fàbrica el 1875 consistent en un inici en una nau projectada per Brunet. El 1878 s'encarrega al jove arquitecte Gaudí el Projecte d'Urbanització de l'Obrera Mataronina. El 1881, Gaudí projecta la planta general de la cooperativa tèxtil, consistent en una fàbrica, un edifici social, sala d'actes i una trentena de cases de les que només se'n construiran dues. El 1883 Gaudí projecta la nau de blanqueig, situada just al costat de la xemeneia.

El 1887 la fàbrica fa fallida i es adquirida pel fabricant de Vilassar, Barera. A començament del segle XX passa a mans de l'empresa Asensio S.A. que manté la producció fins a començaments dels anys 90.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Obres d'Antoni Gaudí
Edificis de Mataró